Leibnizregel steht für:
 die Produktregel in der Differentialrechnung
 die Leibnizregel für Parameterintegrale, siehe Parameterintegral
 die definierende Eigenschaft einer Derivation, siehe Derivation